Ezen az oldalon a Kicsi a bors… című filmsorozat epizódjainak listája szerepel.

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái